Mitropacupen 1929 var den tredje säsongen av Mitropacupen. Detta var första säsongen där italienska klubbar deltog och Jugoslaviska klubbar inte deltog då de hade blivit förbjudna att deltaga.

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
Rsssf.com

Fotbollssäsongen 1929